Označení USS Bennington nesla v historii amerického námořnictva dvě plavidla:
 USS Bennington (PG-4), dělový člun třídy Yorktown sloužící v letech 1891–1905
 USS Bennington (CV-20), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1944–1970